

Patronyme 

 Jean Péraud (1925-), photographe français
 Jean-Christophe Péraud (1977-), cycliste français

Homonymie de patronyme